I misteri della storia, nota a volte anche col titolo originale History's Mysteries è stata una serie televisiva documentario statunitense trasmessa da History Channel.

Elenco degli episodi

1ª stagione (1994) 
 Secrets of the Pyramids N/A
 Pathways to the Gods N/A
 The Shroud of Turin
 Ark of the Covenant
 The Dead Sea Scrolls
 The Holy Grail

2ª stagione (1996) 
 Secrets of the Sphinx

3ª stagione (1997) 
 The Hidden Treasures of the Templars
 The Johnson Tapes
 Piercing the Reich: American Spies Inside Nazi Germany
 Spies in the Sky
 Japanese War Crimes & Trials: Murder Under the Sun
 Seven Minutes That Stunned the Navy
 The Real Rasputin
 The Secret Letters of Churchill and Mussolini
 Uncle Ho and Uncle Sam
 Hess: An Edge of Conspiracy
 Spying for Love
 Piercing the Reich: American Spies Inside Nazi Germany
 The Lindbergh Baby Kidnapping: The Crime That Won't Go Away
 The Last Mass Execution
 The Myth of the Spanish Inquisition
 Human Torpedoes: The Kamikaze
 Kovno Ghetto: The Hidden History
 Evidence of Vikings
 The Private War of Ike and Monty
 Roswell: An Alien Obsession
 Hitler: The Final Chapter

4ª stagione (1998) 
 The Man Who Wanted to Start World War III
 Movies and the Mob
 Leonardo's Shroud
 Lenin's Secret Files
 Hillary and Tenzing: Everest and After
 Luftwaffe 1946
 The True Story of the Bridge on the River Kwai
 Riddle of the Zodiac
 Russia's Secret War

5ª stagione (1999) 
 Alien Hunters
 The Strange Case of Lizzie Borden
 Buried Secrets: Digging for DNA
 The First Detective
 The First Detective
 Bounty Hunters: Relentless Pursuers
 Family Feud: The Hatfields & McCoys
 Dr. Guillotin and His Execution Machine
 The True Story of the Untouchables
 Exodus: Desperate Voyage
 The Bloody Tower of London
 The Mysteries of Devil's Triangles
 Vanished!
 Dr. Guillotin and His Execution Machine
 Amazon Women
 Sports: Games of Combat
 Sports: Taming the Games
 Doomed Sisters of the Titanic
 Spies of the Revolutionary War

6ª stagione (2000) 
 A Question of Conspiracy: The RFK Murder
 Contaminated: The Karen Silkwood Story
 Smallpox: Deadly Again?
 Discharged Without Honor: The Brownsville Raid
 Ghost Plane of the Desert: Lady Be Good
 The True Story of Robin Hood
 The Spanish Armada
 Witness Protection: Dealing With the Devil
 Failed Assassinations
 Terror in the Heartland: The Black Legion
 Project Underworld: The Military and the Mafia
 Area 51: Beyond Top Secret
 Secret UFO Files
 Ancient Aliens
 Roswell: Secrets Unveiled
 Raise the Hunley
 Where Is Jimmy Hoffa?
 Ghost Ships
 Mind Control: America's Secret War
 Hitler and the Occult
 The Roman Emperors
 Cults
 Secret Plunder: GI Looters
 Amityville: la persecuzione (Amityville: The Haunting)
 Amityville: Horror or Hoax?
 Superstitions
 Vikings: Fury From the North
 The Nazi Bomb
 Prostitution: Sex in the City
 Nazi Ghost Train
 Human Bondage
 The True Story of the Fighting Sullivans
 The Hunt for Jack the Ripper
 Chain Gangs
 The Wright Brothers Controversy
 Lost City of Atlantis
 Sodom & Gomorrah
 The Cavemen
 The Essex: The True Story of Moby Dick
 The True Story of Braveheart
 The First Americans
 Circus Freaks and Sideshows
 Body Snatchers
 Japan's Mysterious Pyramids
 Ship of Gold
 Hitler's Perfect Children
 The Best-Kept Secret: D-Day
 The FBI Celebrity Files
 The Death of Marilyn Monroe

7ª stagione (2001) 
 Prophecies
 Ancient City: Found and Lost
 The End of the World
 Secrets of Fatima
 America's Most Secret Agency
 The Search for Life on Mars
 Noah's Ark
 Jack Ruby on Trial
 The Legacy of Al Capone
 Secrets of the Great Wall
 Bigfoot and Other Monsters
 FBI's Ten Most Wanted
 Crop Circle Controversy
 The True Story of Rasputin
 Killer Submarine
 The Odessa File
 Carlos the Jackal
 Secret Societies
 Hell's Angels
 Secret Brotherhood of Freemasons
 The Sphinx and the Enigma of the Pyramids
 Wartime Deception
 Secrets of the Incas
 The True Story of the Philadelphia Experiment
 Monsters of the Sea
 Sasquatch Odyssey
 The True Story of Mutiny on the Bounty
 Crypts, Coffins and Corpses
 Buried Treasure
 The Search for Noah's Ark
 Remembering WWII: Pearl Harbor
 The Enduring Mystery of Stonehenge
 The True Story of Gladiators
 Ancient Inventions 1
 Cliff Mummies of the Andes
 Cliff Mummies of the Andes: Unwrapped
 The Strange Disappearance of the Anasazi
 Hidden Tomb of Antiochus
 Alamo Scouts
 The True Story of Rob Roy
 Fatima Secrets Unveiled
 The War Illusionist
 Alaska's Bermuda Triangle
 America's Stonehenge
 Asteroids!
 The Secret of the U110
 Devil's Island: Hell on Earth
 Drake's Secret Voyage
 Who Destroyed Kiev?
 The Most Ancient Taboo: Cannibalism
 The Real King Arthur
 Quantrill's Raiders
 The Real Dracula
 Witchcraft
 The Loch Ness Monster
 Natural Mummies
 Shark Attack 1916
 Born Killers: Leopold and Loeb

8ª stagione (2002) 
 Salem Witch Trials
 Man in the Iron Mask
 Ancient Drugs
 The Real Robinson Crusoe
 The Mysterious Howard Hughes
 Lost Colony of Roanoke
 Exorcising the Devil
 U.S. Invaded!
 The True Story of Marco Polo
 King Herod's Lost City
 The Mysteries of King Tut
 Ancient Inventions 2
 The Evil Eye
 The Abominable Snowman
 The Borgias
 A Violent God
 The Lost Dutchman Mine
 Silent Witnesses: The Kitty Genovese Murder
 Zombies
 Dragons
 Signs
 The Onion Field With Joseph Wambaugh
 Outlaws: The Ten Most Wanted
 Tales of the FBI: The Kansas City Massacre
 The Great Brinks Robbery; The Zodiac Killer
 Nickell; Taylor
 The Great Train Robbery
 Cain and Abel: A Murder Mystery
 Tales of the FBI: Where Is Jimmy Hoffa?
 Catacombs of Rome
 Manhunt: Son of Sam; Wayne Williams
 Scotland Yard's Greatest Investigations
 Doctors of Death: Dr. Crippen; Dr. Sam Sheppard
 Pyramids of Giza

9ª stagione (2003) 
 Roman Roads: Paths to Empire
 The Knights of Camelot
 England's Lost Castles
 England's Great Wall
 Roswell: Final Declassification
 The Greek Gods
 Secrets of the Acropolis
 San Quentin
 The Mafia at War
 Mysteries of Easter Island
 Organized Crime: A World History: Sicily
 Infamous Murders: Stalking the Innocent
 Secrets of the Dinosaur Hunters
 Sex in the Real West
 Infamous Murders: Horror on the Highways
 Infamous Murders: The Cannibals
 Alcatraz
 Infamous Murders: Streets of Fear
 Infamous Murders: Killing for Thrills
 Infamous Murders: Trapped by Forensics
 Infamous Murders: Intent on Murder
 Infamous Murders: Mass Murders
 Infamous Murders: The Poisoners
 Infamous Murders: Cult Killings
 Infamous Murders: Deadly Doctors
 Infamous Murders: Celebrity Murder
 Infamous Murders: Savage Surgeons
 Infamous Murders: A Question of Doubt
 Infamous Murders: Deadly Kidnappings
 Infamous Murders: Bizarre Murders
 Infamous Murders: Political Killings
 Infamous Murders: Evading Justice
 Infamous Murders: Victims of Jealousy
 True Crime: Serpico
 Infamous Murders: Murdered on Duty
 Infamous Murders: Gangland Murders
 UFOs: Then & Now: Cause for Alarm
 Gangster Guns
 Infamous Murders: Murder in Cold Blood
 Infamous Murders: Inheritance Killers
 The History of Sex: From Don Juan to Queen Victoria
 Infamous Murders: Deadly Ladies
 Infamous Murders: Society Murders
 Infamous Murders: Death in the Country
 Infamous Murders: Murder for Profit
 Sex in Wars: The Vietnam War
 Giants: Friend or Foe
 Secret Passages
 Comic Book Superheroes Unmasked
 The Real Dr. Crippen
 The True Story of the Black Sheep Squadron
 U-234: Last Submarine of the Reich
 Soviet Top-Secret Weapons
 The Last Surrender
 Cover Up: Attack on the USS Liberty
 Stealing the Superfortress
 UFOs: Then and Now?: Aliens and Contact
 UFOs: Then and Now?: Nightmare
 Saddam's Secret Tunnels
 Sons of Saddam
 B-25 Down: Hunt for a Hero
 Inside the Mind of a Suicide Bomber
 The Nazi Plan to Bomb New York
 One Hour Over Tokyo: The Doolittle Raid
 The Bible Code: Predicting Armageddon
 Counter-Terrorist Teams
 The Black Devils
 Deep Sea Divers
 SOG: Warriors Behind the Lines
 Snipers
 Apocalypse
 Heaven and Hell
 The Seven Deadly Sins
 The Tabloid Eye

10ª stagione (2004) 
 Mississippi State Secrets
 Hunting Hitler
 The Port Chicago Mutiny
 Cyberterrorism
 Stigmata: Marked for Life
 Frankenstein
 NBA Hardwood Classics: The Player and the Coach
 Ancient Monster Hunters
 In Search of Christmas
 The Christmas Truce

11ª stagione (2005) 
 Pompeii
 Witches
 Samurai Warrior
 Monsters
 Strange Behavior
 Mysteries of the Bible
 Miracles, Mystics and Prophecies
 Cover-Ups?
 Out of This World
 Mysteries on the High Seas
 Lost Worlds

12ª stagione (2006) 
 The Bible Code II: Apocalypse and Beyond
 History of Halloween
 Bible Mysteries
 Mossad

13ª stagione (2007) 
 Getting High: A History of LSD
 The Pirate's Lost City

14ª stagione (2010) 
 History of Prostitution: Sex in the City
 Prophecies, Miracles & Mystics

15ª stagione (2011) 
 UFOs: The First Encounters

Collegamenti esterni